Konradowo ist der Name folgender Orte in Polen:
 Konradowo (Świątki) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Konradowo (Aleksandrów Kujawski) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Konradowo (Otyń) in der Woiwodschaft Lebus
 Konradowo (Wschowa) in der Woiwodschaft Lebus